Иван Приходько:
 Приходько, Иван Митрофанович (1910—1991) — советский хозяйственный руководитель, Герой Социалистического Труда.
 Приходько, Иван Прокофьевич (1910—1984) — старшина, Герой Советского Союза.
 Приходько, Иван Сергеевич (род. 1970) — государственный и общественный деятель Украины и ДНР.